Buli, une langue d'Indonésie parlée aux Moluques
 Buli, une langue gur parlée au Ghana

toponymie
 Buli (Philippines), division administrative
 Buli (Indonésie), ville